Moskau steht für:
 Moskau, die Hauptstadt Russlands
 Moskau (Ramsen), ein Weiler in der Schweizer Gemeinde Ramsen
 Oblast Moskau, der die Stadt Moskau umgebende gleichnamige Verwaltungsbezirk
 Moskwa, veraltet Moskau, ein Nebenfluss der Oka
 Moskau, ein Lied von Rammstein, siehe Reise, Reise#Titelliste
 Moskau, ein Lied von Dschinghis Khan, siehe Moskau (Lied)
 Moskau, ein Lied von Udo Lindenberg, siehe Moskau (Udo-Lindenberg-Lied)
 Moskaubad (kurz Moskau), ein kombiniertes Hallen- und Freibad in Osnabrück
 ein Ost-Berliner Restaurant, siehe Café Moskau
 Klein Moskau, wurde ein Teil von Calvörde bezeichnet
 Name eines Schnelldampfers, siehe Fürst Bismarck (Schiff, 1891–1924)
 eine Metrostation der Metro Almaty, siehe Mäskeu

Siehe auch:
 Moscow
 Moskwa (Begriffsklärung)